Sokolniki (gemeente)
 Sokolniki (metrostation), metrostation aan lijn 1 in Moskou
 Sokolniki (metrostation TPK), metrostation aan de Grote Ringlijn in Moskou 
 Sokolniki (powiat Wieruszowski)
 Sportpaleis Sokolniki